Santísima Trinidad (1814) – brigantino delle guerre d'indipendenza argentine
 ARA Santisima Trinidad (P-34) – fregata in servizio dal 1948 al 1962, ex HMS Caicos, ex HMS Hannam, ex ARA Trinidad 
 ARA Santísima Trinidad (D-2) – cacciatorpediniere